A Copa UNIFFAC (em francês Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale) foi um torneio de seleções sub-17 realizado pela UNIFFAC, com tutela da CAF, e que contava com os seguintes participantes: Chade, Camarões, Congo, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão e República Centro-Africana.

Campeões

Títulos Por País

Referências 
 

Competições de futebol da África